Synagris Bleeker,1876 – synonim rodzaju ryb Dentex
 Synagris Günther,1859 – synonim rodzaju ryb Nemipterus